Алекса́ндр Ива́нович Козло́в:
 Козлов, Александр Иванович — Георгиевский кавалер; подпоручик; 11 сентября 1916.
 Козлов, Александр Иванович (1897—1980) — шахматный композитор.
 Козлов, Александр Иванович (1920—2008) — советский военный разведчик.
 Козлов, Александр Иванович (1930—2009) — историк, профессор РГУ.